Limnophila kan syfta på:

 Limnophila (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Limnophila (växter) – ett släkte växter